Grabakan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Grabakan (administrativ by i Indonesien, lat -7,02, long 111,99), Jawa Timur, 
 Desa Grabakan (administrativ by i Indonesien, lat -7,45, long 112,62), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar